Дацю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Дацюк, Борис Дмитриевич (1913 — ?) — советский историк.
 Дацюк, Владислав Владимирович (род. 1937) — украинский государственный деятель
 Дацюк, Павел Валерьевич (род. 1978) — российский хоккеист.
 Дацюк, Роман Михайлович (род. 1988) — украинский футболист.